Самандарин — яд небелковой природы, стероидный алкалоид. Активное начало кожного секрета саламандр.

Кристалличен, растворим в этаноле и подкисленной воде; из растворов осаждается солями аммония и фосфорномолибденовой кислотой. ЛД50 19 мг/кг (лягушки, подкожно), 3,4 мг/кг (мыши, подкожно), 1 мг/кг (кролики, подкожно). Вызывает возбуждение, судороги; прогрессивно ослабевают рефлексы, вплоть до полного исчезновения, дыхание становится слабым, наблюдаются сердечные аритмии. В терминальной фазе наступают параличи, особенно задних конечностей. Как правило, смерть наступает в течение 5 часов из-за остановки дыхания. При вскрытии отмечаются кровоизлияния в лёгких, сердце и мозге. Наблюдаемое при отравлении самандарином повышение артериального давления может быть связано с прямым воздействием на сосудодвигательный центр ЦНС. Самандарин также обладает сильным местноанестезирующим действием.

Ссылки 

 www.xumuk.ru/spravochnik/890.html Самандарин

Литература 
 Орлин Н. А. Химия специальных веществ: учебное пособие. – 2005.
 Карасева Е. И., Бутвиловский В. Э. Ядовитые животные. – 2013.
Стероидные алкалоиды
Нейротоксины
Токсины